Csurgó, régi magyar családnév
Földrajz
 Magyarország
 Csurgó, város Somogy megyében
 Fehérvárcsurgó, település Fejér megyében
 Románia
 Csurgó, település Kolozs megyében